Gonzalo Rodríguez puede referirse a:

 Gonzalo Rodríguez (arcediano de Toro), clérigo y poeta castellano de finales del 
 Gonzalo Rodríguez Girón (c.1160-1231), mayordomo real de Alfonso VIII y Fernando III.
 Gonzalo Rodríguez (precursor), precursor de la independencia pastuso.
Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971), un neurólogo y psiquiatra español.
Gonzalo Rodríguez Mourullo (1935-), un escritor (en lengua gallega) y jurista español.
 Gonzalo Rodríguez Gacha (1947-1989), alias El Mexicano, narcotraficante colombiano, perteneciente al Cartel de Medellín.
 Gonzalo Rodríguez, (1971-1999) automovilista uruguayo.
Gonzalo Rodríguez Risco (1972-), un dramaturgo y guionista peruano.
 Gonzalo Rodríguez (1974-), periodista y cronista de televisión argentino.
 Gonzalo Rodríguez García (1979-), preparador físico y recuperador de lesiones español.
 Gonzalo Javier Rodríguez (1984-), exfutbolista argentino.
 Gonzalo Gastón Rodríguez (2004-), futbolista argentino.

Otros casos de desambiguación del apellido 'Rodríguez' 
 Gonzalo García Rodríguez 
 '''Rodríguez